Варлаам има више значења:

 Варлаам (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Варлаам (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији